Кристалка:

 Кристалка (посёлок) — посёлок в Оренбургской области. 
 Кристалка (река) — река в Оренбургской области.